Сан Антонио Порвенир има више значења:

 Сан Антонио Порвенир (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио Порвенир (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику